Grand Prix Belgie 1985 (oficiálně XL Grote Prijs van Belgie) se jela na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps v Stavelotu v Belgii dne 15. září 1985. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1985
Grand Prix Belgie
Sport v Belgii v roce 1985